DRJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Drietabbetje (Suriname)